Rassvet (EEI), mòdul de l'Estació Espacial Internacional

Geografia

Moldàvia 
 Rassvet (Moldàvia), localitat de Bucovăț (Moldàvia)

Rússia 
 Rassvet (Aleksàndrovka), khútor del territori de Krasnodar (Rússia)
 Rassvet (Staromínskaia), possiólok del territori de Krasnodar (Rússia)
 Rassvet (Gai-Kodzor), khútor del territori de Krasnodar (Rússia)
 Rassvet (Txetxènia), localitat de la República de Txetxènia (Rússia)
 Rassvet (Daguestan), localitat de la República del Daguestan (Rússia)
 Rassvet (Tiumén), localitat de la província de Tiumén (Rússia)
 Rassvet (Rostov), localitat de la província de Rostov (Rússia)
 Rassvet (Oriol), localitat de la província d'Oriol (Rússia)
 Rassvet (Vladímir), localitat de la província de Vladímir (Rússia)